

Geografia 
 Marstrand – città della Svezia, frazione del comune di Kungälv, nella contea di Västra Götaland

Persone 
 Wilhelm Marstrand – scultore danese

Altro 
 Assedio di Marstrand –  assedio avvenuto nel 1677 durante la guerra di Scania
 Glud & Marstrand Horsens – squadra maschile danese di ciclismo su strada